Rapisardi est le nom d'une famille d'artistes italiens,  des peintres du  :
 Giuseppe Rapisardi (1799-1853)  et son fils :
 Michele Rapisardi (1822 - 1886).